Тепеуа (Tepehuán, Tepehuano, Tepecano) — название двух близкородственных языков тепиманской ветви юто-ацтекской семьи языков, на обоих говорят на севере Мексики.

Диалекты 
 Северный тепеуа (Northern Tepehuan, Tepehuán del Norte) распространён на территории Баборигаме штата Южный Чиуауа.
 Тепекано (Tepecano) является мёртвым языком. Был распространён на северо-западе штата Халиско, около города Боланьос.
 Юго-восточный тепеуа (Southeastern Tepehuan, Tepehuán del Sureste, Tepehuano) распространён в литературном и религиозном центре Санта-Мария-Окотан муниципалитета Мескиталь на юго-востоке штата Дуранго.
 Юго-западный тепеуа (Southwestern Tepehuan, Tepehuán del Suroeste) распространён в городах Лахас, Тахикаринга, Тенерака на юго-западе штата Дуранго.

Фонология

Письменность 
Алфавит северного тепеуа из издания 1947 года: a, b, d, g, i, k, m, n, o, p, r, r̃, s, t, u, ʌ, v, x.

Примечания

Ссылки 
 Северный тепеуа
 Тепекано
 Юго-восточный тепеуа
 Юго-западный тепеуа

Языки Мексики
Юто-астекские языки
Мёртвые языки